A 21 636-os számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Nógrád megyében. A 21-es főút 26+750-es kilométerszelvényénél, a 2122-es út keresztezésénél lévő pásztói csomópont egyik ága.

Ténylegesen mégsem találkozik a 2122-es úttal, mert az abba ugyanitt beletorkolló 2127-es útból ágazik ki, hogy rávezesse a Budapest felé tartó forgalmat a 21-es főútra. Ennek megfelelően a hossza is jóval rövidebb a csomópont másik három átkötő ágának hosszánál: az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint mindössze 140 méter.

A csomópont ágai: Budapest felől letérve a 21 633-as, Salgótarján felé a 21 634-es, Salgótarján felől letérve a 21 635-ös, Budapest felé pedig a 21 636-os utak.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 24.

21636
Pásztó